Donje Novo Selo je lahko:
 Donje Novo Selo, Hrvaška
 Donje Novo Selo, Srbija